Krist Novoselic
 Sofija Novoselić